Яков Абрамович Зильберман () — израильский шахматист, гроссмейстер (1998).

В составе сборной Израиля участник 30-й Олимпиады (1992).

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 

Шахматисты СССР
Шахматисты Израиля